Орє́хово (, ) — топоніми в Білорусі та Росії:

Село:
 Орєхово — агромістечко, Берестейська область, Малоритський район.

Орєхово — селище Багратіоновського району, Калінінградської області.
 Орєхово — селище Зеленоградського району, Калінінградської області.
 Орєхово — назва до 1958 року села Янді в Чеченській Республіці.
 «Орєхово» — локомотивне депо в м. Орєхово-Зуєво.

Москва
 «Орєхово» — станція метро Замоскворіцької лінії Московського метрополітену.

Див. також 
 Орехово
 Оріхове
 Оріхово